My Fair Lady (1964) amerikai filmmusical, rendező: George Cukor
My Fair Lady musical
My Fair Lady (2003) televíziós sorozat
My Fair Lady (2009) televíziós sorozat
My Fair Lady (2016) televíziós sorozat